John Hall (1824-1907) – nowozelandzki polityk, premier Nowej Zelandii;
 John Scoville Hall (1908-1991) – amerykański astronom, dyrektor Lowell Observatory
 John L. Hall (ur. 1934) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 John Whitney Hall (1916-1997) – profesor historii, pionier japonistyki
 John Hall – amerykański inżynier dźwięku, laureat Ocara